Cheltenham Town FC (celým názvem: Cheltenham Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cheltenham v nemetropolitním hrabství Gloucestershire. Založen byl v roce 1887. Od sezóny 2016/17 hraje ve EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Whaddon Road s kapacitou 7 066 diváků.

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 1997/98
 Gloucestershire Senior Cup ( 1× )
 1998/99

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 2001/02
 Welsh Cup
 Čtvrtfinále: 1982/83
 EFL Cup
 2. kolo: 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2013/14
 FA Trophy
 Vítěz: 1997/98
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1935–1936: Southern Football League (Western Section)
 1936–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1962: Southern Football League (Premier Division)
 1962–1964: Southern Football League (Division One)
 1964–1969: Southern Football League (Premier Division)
 1969–1971: Southern Football League (Division One)
 1971–1977: Southern Football League (Division One North)
 1977–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1983: Southern Football League (Midland Division)
 1983–1985: Southern Football League (Premier Division)
 1985–1986: Alliance Premier League
 1986–1992: Conference National
 1992–1997: Southern Football League (Premier Division)
 1997–1999: Conference National
 1999–2002: Football League Third Division
 2002–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2006: Football League Two
 2006–2009: Football League One
 2009–2015: Football League Two
 2015–2016: National League
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1887
Cheltenham (Spojené království)